What Goes On est une chanson des Beatles, tirée de l'album Rubber Soul.
 What Goes On est une chanson du Velvet Underground, tirée de l'album The Velvet Underground.
 What Goes On est un coffret 3 CD du Velvet Underground, nommé d'après la chanson.